Secesija ima več pomenov:
 Secesija je obdobje v umetnosti na začetku 20. stoletja,
 Secesija je političen pojem, ki se nanaša na proces osamosvojitve dela države.